Ры́бин — многозначный термин.

Известные носители 
 
 
 Рыбин, Артём Вячеславович (род. 1979) — российский хоккеист.
 Рыбин, Валентин Фёдорович  (1928—2006) — советский писатель.
 Рыбин, Валерий Васильевич (род. 1941) — член-корреспондент РАН.
 Рыбин, Валерий Михайлович (род. 19**) — российский хормейстер.
 
 
 
 Рыбин, Георгий Николаевич (1901—1974) — советский гидрограф.
 Рыбин, Дмитрий Иванович (1896—1974) — советский военный деятель, генерал-майор.
 
 Рыбин, Максим Вячеславович (род. 1981) — российский хоккеист.
 Рыбин, Михаил Фёдорович (1877—1938) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 
 
 Рыбин, Сергей Николаевич (род. 1985) — российский легкоатлет.
 Рыбин, Сергей (род. 1969) — израильский хоккеист, игрок команды Хоукс Хайфа.
 Рыбин, Фёдор Викторович (1896—1939) — корпусной комиссар Красной Армии, начальник санитарного управления РККА.

Рыбина 
 Рыбина, Елена Александровна (род. 1942) — советский и российский археолог и историк, доктор наук, профессор МГУ.

Составные фамилии 
 Пронский-Рыбин, Иван Петрович (ум. после 1682) — князь из рода Рюриковичей, боярин и воевода, российский военный и государственный деятель.

Топоним 
 Рыбина — река в Новгородской области России.
 Рыбин-яха — река на Ямале, впадающая в Обскую губу. Названа в честь советского гидрографа Рыбина Г. Н..
 Гора Рыбина — подводная гора в Атлантическом океане к северу от Канарских островов.

См. также

Примечания